Geografia
 Barda ciutat a l'Azerbaidjan.
 Districte de Barda, divisió administrativa de l'Azerbaidjan que conté la ciutat de Barda.
 La Barda, municipi de la Gironda, França.
 Muntanyes Barda, al Gujarat, Índia.
 Roques d'en Barda, al Segrià, Catalunya.

 Persones
 Bardas, ministre i Cèsar de l'Imperi Romà d'Orient.
 Bardas Focas, militar de l'exèrcit romà d'Orient.

 Altres
 BARDA o Biomedical Advanced Research and Development Authority